Planète peut désigner :
 Planète, objet astronomique ;
 Planète+, chaîne française de télévision consacrée aux documentaires ;
 Planète, réseau radiophonique canadien créé le  par RNC Média.

Informatique 
 Planet : site Web dynamique qui agrège le plus souvent sur une seule page
 LibrePlanet : un projet communautaire soutenu par la FSF et une conférence annuelle sur le logiciel libre

Musique et littérature 

 Planète : revue française de réalisme fantastique fondée par Louis Pauwels et Jacques Bergier, et éditée entre 1961 et 1971
 Les Planètes : suite symphonique de Gustav Holst (1917)
 Planetes : manga de science fiction de Makoto Yukimura
 La Planète : BD de la série Les Mondes d'Aldébaran publiée en 2000.
 Les Planètes : chanson de M. Pokora sortie en 2019

Autre 
 Planet, connu également sous le nom de Planet Labs, entreprise américaine fabriquant et exploitant des petits satellites utilisés pour l'observation de la Terre